Luddington (Northamptonshire), een plaats in het Engelse graafschap Northamptonshire
 Luddington (Warwickshire), een plaats in het Engelse graafschap Warwickshire